Els treris (en llatí treres, en grec antic Τρῆρες), eren un poble que Estrabó menciona diverses vegades, i diu que eren una tribu dels cimmeris o almenys emparentats amb els cimmeris, però en alguns passatges els anomena tracis. No són mencionats ni per Homer ni per Heròdot.

Estrabó diu que els treris van ser un dels grups que van participar amb els cimmeris en diverses expedicions destructives cap a l'Àsia Menor, i que van devastar Paflagònia i Frígia, en el temps que Mides III va morir per beure la sang d'un toro. Ligdamis rei dels cimmeris, els va dirigir fins a Lídia i Jònia, i van participar en la conquesta de Sardes. Els cimmeris i els treris feien sovint expedicions d'aquest tipus, fins que Madis, el rei dels escites, els va expulsar d'Àsia Menor. Estrabó també diu que Cal·lístenes de Síbaris explicava que Sardes havia estat ocupada diverses vegades, primer pels cimmeris, després pels treris i els libis, i més tard en temps de Cir II el Gran i Cresos. Se suposa que els treris van derrotar i destruir els magnets, habitants de la regió de Magnèsia del Meandre.

Tucídides diu que el regne dels odrisis governat per Sitalces tenia com a veïns els tribal·lis, i més enllà els treris i els tilateus, que ocupaven les terres entre la vessant nord de les muntanyes d'Escombros i s'estenien cap a l'oest fins al riu Osquios, però no queda clar si es refereix als dos pobles o només als tilateus. Estrabó en un altre lloc diu que vivien amb els tracis i que posseïen una part de la Tròade des de temps de Príam. Plini el Vell els fa veïns dels macedonis junt amb els dàrdans i els piers, però no explica per on tocaven amb Macedònia. Esteve de Bizanci parla d'un districte de Tràcia de nom Treros (Τρῆρος), on vivien els treris.

De tot això es pensa que els treris originals eren cimmeris i que van arribar a Tràcia i després van envair des d'allà l'Àsia Menor i un grup es devia quedar a Tràcia, mentre que un altre grup es va establir a Troas.

Referències 

Grups tracis
Grups sàrmates